Итокава, Хидэо (1912—1999) — пионер японского ракетостроения и японских космических программ.
 (25143) Итокава — околоземный астероид из группы аполлонов, который характеризуется сильно вытянутой орбитой.